

Carriera

Nazionale
Viene convocato per la Copa América Centenario del 2016 e per i Mondiali 2018.

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 21 novembre 2019.

Cronologia presenze e reti in nazionale 

}

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Calciatori della Nazionale panamense